Э́ли Спива́к:
 Спивак, Эли (1902—1960) — канадский скрипач и педагог.
 Спивак, Эли Гершевич (1890—1950) — советский филолог, редактор, литературовед и педагог.